Усбю (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Усбю — місто у Швеції, у лені Сконе.